«Трое в каноэ» () — американская кинокомедия режиссёра Стивена Брилла, вышедшая в прокат в 2004 году. А уже в 2009 году, сразу на DVD, вышло продолжение, срежиссированное Эллори Элкайемом  «Трое в каноэ 2: Зов природы».

Сюжет 

История про трех лучших друзей детства из большого города. Всю жизнь они мечтали найти 200 000$, затерянных когда-то вместе со знаменитым угонщиком самолёта Д. Б. Купером. После смерти одного из друзей остальные, уже мужчины, навещают места своего детства и обнаруживают, что их погибший друг раскрывал пропажу их кумира — Д. Б. Купера. Они решают осуществить давнюю мечту и отправляются на поиски «сокровищ». Вместе с каноэ, на котором друзья достигали цели, они упали с водопада, потеряв при этом провизию, карту ведущую к сокровищам и весь инвентарь.

В ролях 
 Мэттью Лиллард — Джерри Конлейн
 Сет Грин — Дэн Мотт
 Дэкс Шепард — Том Маршалл
 Бёрт Рейнолдс — Дэл Нокс
 Рейчел Бланчард — Флауэр
 Итан Сапли — Элвуд
 Абрахам Бенруби — Деннис
 Кристина Мур — Баттерфляй
 Энтони Старр — Билли
 Даниэль Кормак — Тони
 Бонни Сомервилл — Дениз

См. также 
 «Трое в каноэ 2: Зов природы».

Примечания 

Фильмы Стивена Брилла
Кинокомедии 2004 года
Кинокомедии США
Фильмы Paramount Pictures
Дилогии
Фильмы США 2004 года
Фильмы с музыкой Кристофа Бека